

Список композицій

Примітки 

Альбоми R.E.M.